Leeming ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Leeming (* 1942 als Janet Atkins), britische Fernsehmoderatorin
 John F. Leeming (1895–1965), englischer Geschäftsmann

Siehe auch:
 Leeming (North Yorkshire), Ort in der Grafschaft North Yorkshire, England
 RAF Leeming, Militärflugplatz der britischen Royal Air Force am östlichen Ortsrand von Leeming in der Grafschaft North Yorkshire, England
 Lehming
 Liming